Karl Cnobloch ist der Name folgender Personen:

* Karl Cnobloch (1778–1834), deutscher Buchhändler und Verleger, siehe Carl Cnobloch (Verleger)
 Karl von Cnobloch (Carl Knobloch; 1829–1904), österreichischer Offizier und Politiker